Кировский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Кировский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1818 человек, в том числе 866 мужчин и 952 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1768 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 6 населённых пунктов:
 село Александровка,
 посёлок Кировский,
 село Михайловка,
 посёлок Раздольный,
 посёлок Речной,
 село Степное.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края